Henle kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Gustav Jakob Henle
 Klaus Henle

Robotskapade auktorsförkortningar